Inglenook bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Inglenook (Alabama)
 Inglenook (Kalifornien)
 Inglenook (Pennsylvania)

 Inglenook (Weingut), Francis Ford Coppolas Weingut in Rutherford,  Napa Valley.